troncho puede hacer referencia a:
 Nombre común del avellano.
 Coloquial, en Perú, un cigarro de cannabis.